Arraia-borboleta pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Gymnura altavela
 Gymnura micrura

Desambiguações de espécies